Подольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Подольская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Подольская волость (Кобринский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Подольская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии